King Energy/Freedom Fighters Football Club é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014–15.

Clubes de futebol de Belize